312 км, 312-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 Будка железной дороги 312 км — деревня в Сафоновском районе Смоленской области России. Входит в состав Барановского сельского поселения.

 312 км — пассажирская платформа, Азербайджанская железная дорога (Азербайджан). Код 551153.

 312 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Новгородская область). Код 042910.
 312 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Московская область). Код 192662.
 312 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приволжская железная дорога (Волгоградская область). Код 615340.
 312 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Красноярская железная дорога (Республика Хакасия). Код 885665.

 312 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Туркменская железная дорога (Туркменистан). Код 755989.

 312 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Западная железная дорога (Сумская область). Код 327311.